Sándwich puede hacer referencia a:
Al sándwich o emparedado, una comida preparada por dos mitades de pan o dos rebanadas de pan de molde que cubre un relleno. Véase también Categoría:Sándwiches.

Ciudades 
En Estados Unidos:
Sandwich, ciudad situada en Illinois.
Sandwich, ciudad situada en Massachusetts.
En Gran Bretaña:
La ciudad de Sandwich, en el condado de Kent, Inglaterra.

Isla 
A las disputadas Islas Sandwich del Sur.

Puerto 
Al puerto Sandwich Harbour, de Namibia.

Matemáticas 
En cálculo, al teorema del sándwich o al teorema del sándwich de jamón.

Música 
Sandwich, grupo musical filipino.

Calendario
Al día oficialmente laborable que se considera festivo por estar entre un festivo oficial y un fin de semana.